Giuseppe Palumbo, ciclista italiano
 Giuseppe Palumbo, fumettista italiano
 Giuseppe Palumbo, allenatore di calcio italiano
 Giuseppe Palumbo (1840-1913), politico italiano, deputato del Regno d'Italia
 Giuseppe Palumbo (1940), politico italiano, deputato della Repubblica italiana